Шелково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шелково — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Шелково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шелково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шелково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Шелково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Шелково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Шелково — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Шелково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Шелково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Шелково — посёлок в Великолукском районе Псковской области.
 Шелково — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Шелково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Шелково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Щёлково (значения)